Zbigniew Juszczak – polski hokeista na trawie, olimpijczyk z Monachium 1972
 Zbigniew Juszczak – polski hokeista na trawie, olimpijczyk z Sydney 2000